Een verkeersweg:
 N647 (België)
 N647 (Frankrijk)
 N647 (Nederland), zie Provinciale weg 647

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing